Jan I van Bourbon (1381 - Londen, 5 februari 1434) was van 1400 tot 1424 graaf van Clermont, van 1410 tot aan zijn dood hertog van Bourbon, van 1416 tot aan zijn dood hertog van Auvergne en graaf van Montpensier en van 1417 tot aan zijn dood graaf van Forez. Hij behoorde tot het huis Bourbon.

Levensloop
Jan I was de oudste zoon van hertog Lodewijk II van Bourbon en Anna van Auvergne, gravin van Forez. In 1400 benoemde zijn vader hem tot graaf van Clermont, in 1410 volgde hij zijn vader op als hertog van Bourbon en in 1417 erfde hij van zijn moeder het graafschap Forez. In 1400 huwde hij in Parijs met Maria van Berry (1367-1434), die in 1416 haar vader Jan van Berry opvolgde als hertogin van Auvergne en gravin van Montpensier. 

In 1404 werd hij benoemd tot kapitein-generaal van de Languedoc. In deze functie viel hij tijdens de Honderdjarige Oorlog de Engelsen aan in Limousin en Guyenne en veroverde hij meerdere vestingen van hen. In de Franse Burgeroorlog koos Jan aanvankelijk partij voor hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië, maar na de moord op hertog Lodewijk I van Orléans sloot hij zich aan bij de Armagnacs.

In 1415 nam hij deel aan de Slag bij Azincourt, waarbij het Franse leger een zware nederlaag kende. Jan overleefde de veldslag op het nippertje, maar werd door de Engelsen gevangengenomen. Vervolgens verbleef hij tot aan zijn dood in 1434 als gevangene in Londen.

Nakomelingen
Jan I en zijn echtgenote Maria van Berry kregen drie zonen:
 Karel I (1401-1456), hertog van Bourbon
 Lodewijk (1403-1412), graaf van Forez
 Lodewijk I (1406-1486), graaf van Montpensier

Ook had hij vijf buitenechtelijke kinderen:
 Jan (overleden in 1485), abt van de Abdij van Cluny, graaf van Velay en bisschop van Le Puy
 Alexander, werd priester
 Gwijde (overleden in 1442)
 Margaretha, huwde met Rodrigue de Villandrando, graaf van Ribadeo
 Edmée

Voorouders

Huis Bourbon
Hertog van Bourbon
Hertog van Auvergne
Graaf van Clermont-en-Beauvaisis
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 15e eeuw